Antras kan avse två kommuner i Frankrike:

 Antras, Ariège – Ariège
 Antras, Gers – Gers